16 Questions On the Assassination è un articolo di Bertrand Russell, pubblicato il 6 settembre 1964. Bertrand Russell, già novantenne, scrisse l'articolo per mettere in dubbio le conclusioni della Commissione Warren sull'assassinio del Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, che indicarono in Lee Harvey Oswald il solo assassino, senza che avesse mai subito alcun processo.

L'articolo inizia con:

Le sedici domande 
 Perché tutti i membri della Commissione Warren erano molto vicini al Governo federale degli Stati Uniti?
 Se, come ci è stato detto, Lee Harvey Oswald era l'unico assassino, dov'è il problema per la sicurezza nazionale?
 Se il Governo è così sicuro dei suoi argomenti, perché ha condotto tutte le inchieste nel più stretto riserbo?
 Perché la Commissione Warren non ha costituito una giuria per rispondere alla domanda di chi ha ucciso il Presidente John F. Kennedy?
 Perché così tanti liberali hanno affidato le proprie responsabilità ad una commissione di cui si sono rifiutati di esaminare le condizioni?
 Com'è stato possibile che le autorità abbiano seguito così tante persone come potenziali assassini, e non siano riusciti a osservare l'ingresso di Oswald nello stabile adibito a magazzino di libri (Texas School Book Depository) mentre dicono che portasse con sé un fucile lungo più di tre piedi?
 Perché il percorso del Presidente fu cambiato all'ultimo minuto per permettergli di passare davanti al luogo di lavoro di Oswald?
 Perché le prove mediche riguardanti la morte del Presidente sono state alterate fino a renderle irriconoscibili?
 Qual è l'evidenza per dimostrare l'ipotesi che il Presidente sia stato colpito da dietro?
 Perché l'FBI ha rifiutato di pubblicare quelle che avrebbero potuto essere le prove più certe nell'intero caso?
 Com'è possibile che milioni di persone siano state fuorviate da enormi falsificazioni della stampa?
 Perché il risultato del test con la paraffina è stato alterato prima che venisse annunciato dalle autorità?
 Perché l'unica descrizione dell'omicida di J. D. Tippit è stata deliberatamente omessa dalla polizia dal racconto dell'unico testimone oculare?
 Perché la descrizione di Oswald in relazione alla morte del poliziotto Tippitt era stata trasmessa via radio dalla polizia di Dallas alle ore 12:23 del 22 novembre, mentre a Tippitt non fu ucciso prima delle 13:06?
 Com'è stato possibile per Earl Warren prevedere che la testimonianza di Marina Oswald sarebbe stata l'esatto contrario di quanto lei stessa aveva detto in precedenza?
 Com'è possibile che un procuratore distrettuale di grande esperienza come Henry Wade ignori tutti gli straordinari cambiamenti di prove e di testimonianze che lui stesso ha raccontato durante il caso Oswald?

Note

Argomenti attinenti
Cronologia dell'assassinio di John F. Kennedy

Collegamenti esterni 
  16 Questions on the Assassination. Bertrand Russell. Minority of One. 6 September 1964, pp. 6–8.
  16 Questions on the Assassination. Bertarnd Russell. Minority of One. 6 September 1964, pp. 6–8.
 JFK Kennedy shooting, Zapruder audiovideo. Documento di pubblico dominio: il video è di proprietà dell'Archivio di Stato statunitense, mentre l'audio è proprietà del Governo statunitense.

Assassinio di John Fitzgerald Kennedy
Opere di Bertrand Russell